Apepi — faraó egípcio da 
 Apepi I — faraó egípcio da 
 Apepi II — faraó egípcio cuja existência é contestada
 Apepe — figura divina da mitologia egípcia